Игорь Якубовский:
 Якубовский, Игорь (род. 1992) — польский боксёр, участник Олимпийских игр 2016 года.
 Якубовский, Игорь Кузьмич (род. 1960) — советский и украинский футболист.